«Arcke des Verbondes», «Ковчег Завета», «Скиния завета» или № 1 — прам  Балтийского флота Российской империи, участник Северной войны.

Описание судна 
Один из двух парусно-гребных прамов, построенных в Санкт-Петербургском адмиралтействе по одному проекту. Длина судна составляла 24,4 метра, ширина — 7,9 метра, а осадка 1,8 метра. Вооружение судна в разное состояло из шестнадцати или восемнадцати 18-фунтовых и 12-фунтовых орудий.

История службы 
Прам «Arcke des Verbondes» был заложен  года на стапеле Санкт-Петербургского адмиралтейства и после спуска на воду  года вошёл в состав Балтийского флота России. Строительство вёл корабельный мастер Выбе Геренс.

Принимал участие в Северной войне 1700—1721 годов. С апреля по октябрь 1707 года в составе флота выходил из Санкт-Петербурга к острову Котлин. 

По окончании службы в 1710 году прам «Arcke des Verbondes» был разобран в Кроншлоте.

Командиры судна 
Командиром прама «Arcke des Verbondes» в 1707 году служил И. Гес, сведений о командирах прама в другие годы не сохранилось.

Примечания

Комментарии

Ссылки на источники

Литература 
 
 
 
 

Прамы Балтийского флота Российской империи
Суда по алфавиту